Termin Laminaranaza ima više značenja.

 Endo-1,3(4)-b-glukanaza, enzim
 Glukan endo-1,3-b-D-glukozidaza, enzim